Dit is een lijst van restaurants in de provincie Limburg die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Beluga (Maastricht)

1 ster 
 Cucina del Mondo (Heerlen)
 Da Vinci (Maasbracht)
 Tout à fait (Maastricht)
 Château Neercanne (Maastricht)
 One (Roermond)
 De Leuf (Ubachsberg) 
 Valuas (Venlo)
 Aubergine (Venlo-Tegelen)
 Bretelli (Weert)
 Brienen aan de Maas (Well)

Kaart 

Michelinster